Магнитого́рск:

 Магнитогорск — город (с 1929) в Челябинской области России, один из крупнейших мировых центров чёрной металлургии.
 Магнитогорск — гражданский международный аэропорт города Магнитогорск, в 14 км к западу от города.
 «Магнитогорск» — российский футбольный клуб из Магнитогорска.
 «Магнитогорск» — советская и российская дизель-электрическая подводная лодка.

См. также 
 Магнитка